Wataru Endo (n. 9 februarie 1993) este un fotbalist japonez.

Statistici

Legături externe

  

Fotbaliști japonezi
Fotbaliști internaționali japonezi
Oameni în viață
Fotbaliști la Jocurile Olimpice de vară din 2016
Fotbaliști la Jocurile Olimpice de vară din 2020